Den Ham est le nom de plusieurs localités des Pays-Bas :

 Den Ham, commune de Midden-Groningue, province de Groningue 
 Den Ham, commune de Twenterand, province d'Overijssel
 Den Ham, commune de Westerkwartier, province de Groningue
 Den Ham, commune de Westerwolde, province de Groningue

Ham